Queen Mary fait notamment référence à :

Album
Apologies to the Queen Mary est le premier album du groupe de rock indépendant Wolf Parade.

Chemin
Le chemin Queen-Mary est une voie de Montréal située près de l'Oratoire Saint-Joseph.

Côte
Queen Mary Coast est une partie de la côte de l'Antarctique entre cap Filchner et cap Hordern.

Navires
 Le HMS Queen Mary est le dernier croiseur de bataille construit en 1912 pour la Royal Navy avant la Première Guerre mondiale.
 Le Queen Mary est un bateau à vapeur construit en 1933 pour la compagnie Williamson-Buchanan.
 Le Queen Mary est un paquebot transatlantique britannique de la Cunard Line, construit en 1934.
 Le Queen Mary 2 est un paquebot transatlantique britannique de la Cunard Line, construit en 2004.

Université
Queen Mary, University of London est une université de Londres.